Spörken steht für:
 Spörcken (Adelsgeschlecht), ein Lüneburger Uradelsgeschlecht
 Spörken (Gemeinde Gresten), Ortsteil der Marktgemeinde Gresten, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Siehe auch:
 Spörcken
 Sporken
 Sporke